III-й московский международный хоккейный турнир с 1969 года стал называться Турнир на призы газеты Известия или просто Приз Известий. Прошёл с 30 ноября по 6 декабря в Москве.

Журналисты назвали известинский турнир «малым чемпионатом мира». Впрочем, «малый» оказался представительнее «большого» чемпионата 1970 года, на который не явились канадцы.

За победу в турнире сборная СССР получила огромный тульский самовар — такой оригинальный приз был учрёждён редакцией газеты «Известия» для победителя.

Таблица

Состав команды СССР 

Тренеры: Аркадий Чернышёв, Анатолий Тарасов

Награды

См. также 
 Приз Известий
 Кубок Первого канала (хоккей)

Литература 
 

1969
1969 год в хоккее
Спорт в России в 1969 году
Декабрь 1969 года
1969 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве